Tatia Mikadze e Sofia Shapatava erano le detentrici del titolo.

Il doppio del torneo di tennis Batumi Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Iryna Burjačok e Réka-Luca Jani che hanno battuto in finale Elena Bogdan e Andrea Koch-Benvenuto 7–6(7–3), 6–2.

Teste di serie 

 Ioana Raluca Olaru /  Lesja Curenko (semifinali)
 Nikola Hofmanová /  Melanie Klaffner (quarti di finale)

 Iryna Burjačok /  Réka-Luca Jani (campionesse) 
 Elena Bogdan /  Andrea Koch-Benvenuto (finale)

Tabellone

Note 
 

Batumi Open 2011